Stadteisenbahn steht für:
die Forster Stadteisenbahn
die ursprüngliche Bezeichnung der Berliner Stadtbahn
die ursprüngliche Bezeichnung der Wiener Stadtbahn in der Projektphase
die Actiengesellschaft Casseler Stadteisenbahn